Výrava – wieś i gmina (obec) we wschodniej Słowacji 
 Výrava – rzeka we wschodniej Słowacji
 Výrava – wieś i gmina (obec) w Czechach